Kominek bzw. Komínek ist der Familienname von:

 Bolesław Kominek (1903–1974), polnischer Erzbischof
 Friedrich Kominek (1927–2002), österreichischer Fußball-Nationalspieler
 
 Paul Kominek (* 1978), als Turner und Pawel bekannter Musiker und DJ